Терренс Адриан Кларк (; 6 сентября 2001 — 22 апреля 2021) — американский баскетболист, игравший за Кентукки Уайлдкэтс. Он начал свою карьеру в школе Риверс, но позже перешёл в академию Брюстера.

Кларк умер 22 апреля 2021 года за три месяца до драфта.

Биография и карьера 
Терренс Кларк родился 6 сентября 2001 года в медицинском центре Beth Israel Deaconess в Бостоне, штат Массачусетс. Первоначально он учился в школе Риверс в Уэстоне, штат Массачусетс, а затем перешёл в Академию Брюстера. В Риверсе он был включён в команду Спортивного совета подготовительной школы Новой Англии. В Брюстере он выиграл национальный чемпионат по подготовке 2019 года.  Будучи взрослым, Кларк набирал в среднем 18,3 очка за игру, 5,8 подбора за игру и три передачи за игру. Кларк был выбран для участия во Всеамериканской игре McDonald's.

Rivals, ESPN и 247Sports назвали Кларка как пятизвёздочного новобранца, Rivals и 247Sports оценили его как восьмого лучшего игрока, а ESPN — десятого. Он объявил, что переводится в класс 2020 года. Кларк был вторым игроком в классе 2021 года до реклассификации.

Достижения 
Во время своего дебюта в колледже 25 ноября 2020 года Кларк набрал 12 очков. Из-за травмы правой ноги он провёл в сезоне восемь игр, семь вне конференций и одну в турнире SEC, сделав шесть стартов и набирая в среднем 9,6 очка. 6 декабря 2020 года Кларк набрал рекордные в своей карьере 22 очка в матче с Джорджия Тек Йеллоу Джекетс. Он закончил свою студенческую карьеру, набрав 77 очков за 229 сыгранных минут. 19 марта 2021 года Кларк объявил, что откажется от права на поступление в колледж и выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2021 года. За день до своей смерти Терренс подписал контракт с Klutch Sports Group.

Личная жизнь и смерть 
Кларк был специалистом по коммуникациям в Университете Кентукки. У него было три сиблинга: Татьяна, Гэвин и Мэдисон.

После тренировки с товарищем по команде Брэндоном Бостоном-младшим Кларк скончался 22 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в результате дорожно-транспортного происшествия. Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что Терренс на высокой скорости проехал на красный свет и врезался в машину, а затем в столб и стену. Он вёл Genesis GV80 2021 года, не пристегнув должным образом ремень безопасности. Ему было 19 лет.

Примечания 

Выпускники Приходской школы (Помфрет, Коннектикут)
Выпускники Академии Брюстера
Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Погибшие в автомобильных катастрофах